Капулинес има више значења:

 Капулинес (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Капулинес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Капулинес (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Капулинес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Капулинес (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику